Protagrotis viralis är en fjärilsart som beskrevs av Augustus Radcliffe Grote 1880. Protagrotis viralis ingår i släktet Protagrotis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
viralis